En Pologne, Chodów peut désigner :

de la Voïvodie de Grande-Pologne
 Chodów est une commune (gmina) rurale,
 Chodów, village et chef-lieu de la gmina.

de la Voïvodie de Łódź
 Chodów, village.

de la Voïvodie de Mazovie
 Chodów, village.

de la Voïvodie de Petite-Pologne
 Chodów, village.